Buffer  o dissolució amortidora , solució de la qual el pH es modifica molt poc per dilució o per addició de quantitats moderades d'àcids o de bases
 Buffer  o memòria intermèdia , memòria utilitzada per emmagatzemar temporalment l'entrada o sortida de dades